Rendille peut désigner :
 les Rendille, un peuple du Kenya ;
 le rendille, une langue couchitique ;
le Rendille, race de dromadaire élevée par les Rendille.